Alexandria a Egipte 
 Alexandria d'Aracòsia a l'Iran, moderna Kandahar
 Alexandria d'Ària o Alexandria Àrion, avui Herat a l'Afganistan
 Alexandria d'Oxiana o Alexandria de Bactriana a l'Afganistan, després Balkh
 Alexandria de Carmània (avui Kirman o Kerman) a l'Iran, inicialment l'àrab Walashdjird
 Alexandria de Cilícia o Alexandria d'Issos, avui İskenderun a Turquia)
 Alexandria de Gedròsia, moderna Sonmiani
 Alexandria de Macarena, al Makran a la vora del riu Mashkil
 Alexandria de l'Indus al Pakistan (Bucefàlia o Alexcandria Boukephalos), prop de la moderna Jalalpur al nord del Panjab
 Alexandria Opiana, a la riba est de l'Indus
 Alexandria Acesines, a la riba de l'Acesines (modern Chenab) prop de la confluència amb l'Indus
 Alexandria Latmos a Cària, després Alinda
 Alexandria de Margiana, regió actual de Merv
 Alexandria Paropamisos o Alexandria del Caucas, a l'Afganistan (prop de Bagram)
 Alexandria de Pàrtia, a l'Iran
 Alexandria Proftàsia o Alexandria de Drangiana, a la Drangiana, a l'Iran
 Alexandria d'Oxiana o de Sogdiana (Alexandria de l'Oxus) a l'Afganistan, després Djayhun
 Alexandria de Susiana o Alexandria del Tigris (ad Tigrim), després Karun
 Alexandria Troas (Antigònia de Troade) a Turquia, moderna Eski-Stanbul
 Alexandria Ultima, Alexandria d'Escítia, Alexandria Escate o Alexandria Escate, al Tadjikistan, moderna Khodjend o Kokand
 Alexandria d'Assíria, esmentada només per Plini el Vell
 Alexandria de Xipre
 Alexandria de Tràcia
 Alexandria del Quersonès (al golf de Saros, antic Melas sinus, al nord del Quersonès)
 Alexandria d'Armènia
 Alexandrúpoli, Grècia
 Aleksandro-Nevskaya, Rússia
 Oleksandriia, Ucraïna
 Alexandroskena, a 16 km al sud de Tir, anomenada en honor d'Alexandre el Gran
 Alexandrium, fortalesa jueva al sud-est de Nablús, construïda per Alexandre Janeu (102-76)
 Alexandròpolis, diversos llocs 
 Alexandri Portus, moderna Karachi
 Alexandria (Territori del Nord) (Austràlia)
 Alexandria (Nova Gal·les del Sud) (Austràlia)
 Alexandria (Colúmbia Britànica) Canadà (total 5 viles amb el mateix nom)
 Alexandria (Ontàrio) (Canadà)
 Point Alexandria, Ontàrio (Canadà)
 Alexandria (Grècia) (prefectura d'Imathia)
 Alexandria (Jamaica)
 Alexandria (Romania)
 Alexandria (Eastern Cape) (Sud-àfrica)
 Alexandria (Escòcia)
 Alexandria (Alabama) (EUA)
 Alexandria (Indiana) (EUA)
 Alexandria (Kentucky) (EUA)
 Alexandria (Louisiana) (EUA)
 Alexandria (Missouri) (EUA)
 Alexandria (Minnesota) (EUA)
 Alexandria (Nebraska) (EUA)
 Alexandria (Nou Hampshire) (EUA)
 Alexandria (Nova York) (EUA)
 Alexandria Bay, Nova York (EUA)
 Alexandria (Ohio) (EUA) 
 Alexandria (Pennsilvània) (EUA)
 Alexandria (Dakota del Sud) (EUA)
 Alexandria (Tennessee) (EUA)
 Alexandria (Virgínia) (EUA)
 West Alexandria, a Ohio (EUA)